Ла-Рив'є́р-Сен-Сове́р, Ла-Рів'єр-Сен-Совер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на захід від Парижа, 55 км на північний схід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 880 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2002,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Рив'єр-Сен-Совер на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рив'єр-Сен-Совер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кальвадос